All I Ever Need Is You ():

 «All I Ever Need Is You» — песня Джимми Холидея и Эдди Ривза, получившая наибольшую известность в исполнении американского поп-дуэта Сонни и Шер.
 All I Ever Need Is You — альбом Сонни и Шер (1971).
 All I Ever Need Is You — сборник Сонни и Шер (1990).